Cerithiella whiteavesi är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1880. Cerithiella whiteavesi ingår i släktet Cerithiella och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
whiteavesi